Ipuka  — род тлей из подсемейства . Африка, Юго-Восточная Азия, Австралия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,6—2,2 мм.
Ассоциированы с растениями Compositae/Asteraceae. Близки к тлям рода Aulacorthum
.

 
 = Ipuka eastopi (Carver, 1965)
 
  — Ангола

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых